Shoo Fly – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Shoo Fly – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
Shoo Fly – cortometraggio del 2001 diretto da Sajit Warrier